Francisco Pérez puede referirse a:
 Francisco Pérez Bannen (1971-), actor chileno de la cadena TVN y de Canal 13
 Francisco Pérez (1969-), político argentino, gobernador de Mendoza, conocido como Paco Pérez.
 Francisco Pérez Abellán (1954-), periodista español  especializado en criminología;
 Francisco Pérez Carballo (1911-1936), abogado, profesor universitario y político español;
 Francisco Pérez Febres-Cordero (1934-2010), poeta y periodista ecuatoriano;
 Francisco Pérez Gandul (1956-), periodista y escritor español;
 Francisco Pérez González (1947-), arzobispo de la Iglesia Católica español;
 Francisco Pérez Leirós (1895-1971), político y sindicalista argentino;
 Francisco Pérez Mackenna (1958-), empresario chileno;
 Francisco (Francis) Pérez Malia (1981-), futbolista español;
 Francisco Pérez Martínez (1932-2007), escritor español, más conocido como Francisco Umbral;
 Francisco Pérez Martínez (2002-), futbolista español;
 Francisco Pérez Mateo (1903-1936) escultor español.
 Francisco Pérez Mateos (1872-1927) periodista y escritor español.
 Francisco Pérez Muñoz (1917-1951), músico guatemalteco conocido como Paco Pérez;
 Francisco Pérez Navarro (1953-), historietista español conocido como FP o Efepé;
 Francisco Pérez Perdomo (1930-2013), poeta y crítico literario venezolano.
 Francisco Pérez Pérez (1899-1965), militar español;
 Francisco Pérez Pizarro (1911-1964), pintor español;
 Francisco Joaquín Pérez Rufete (1976-), futbolista español;
 Francisco (Fran) Pérez;
 Francisco Pérez Sánchez (19??-), pianista español;
 Francisco Pérez Sierra (1627-1709), pintor español;
 Francisco Pérez del Valle (1804-1884), escultor español.